Prud (Bosnië en Herzegovina), plaats in Bosnië en Herzegovina
Prud (Kroatië), plaats in Kroatie